Хуэйнинфу () — исторический город, первая столица чжурчжэньского государства Цзинь; также известен как Шанцзин («Верхняя столица»). В настоящее время его территория входит в состав района Ачэн города Харбин (КНР).

В 1115 году Ваньянь Агуда принял титул императора и дал своему государству название Цзинь, начав войну против своих сюзеренов — империи Ляо. Его преемник Ваньянь Уцимай начал переселять сюда ремесленников и горожан с захватываемых территорий, а в 1124 году приказал китайскому архитектору Лу Яньлуню составить план и построить город вместо стойбища кочевников. Лу Яньлунь выполнил задание, и построил город, имитирующий по своей структуре китайские столицы (хотя он и был гораздо меньше их по размерам). Первым делом были построены храмы, посвящённые предкам чжурчжэньских императоров; сюда были доставлены пленённые в 1128 году сунские императоры Хуэй-цзун и Цинь-цзун, которых заставили здесь выполнять обряды поклонения.

После того, как цзиньский военачальник Ваньянь Дигунай убил императора Си-цзуна и сам занял трон, то в четвёртом месяце третьего года правления под девизом «Тяньдэ» (1151 год) он издал эдикт о переносе столицы из Хуэйнинфу в Наньцзин. Два года спустя строительство было завершено, и в третьем месяце пятого года правления под девизом «Тяньдэ» (1153 год) состоялся официальный перенос столицы. В 1157 году дворцы Хуэйнинфу были разрушены, а в 1173 году был уничтожен и сам город. Впоследствии в этих местах поселились монголы.

Источники 
 米大伟 《东北历史 （黑、吉、辽及东蒙通览）》 — 黑龙江人民出版社，2009。(Ми Давэй «История Северо-Востока (общий обзор Хэйлунцзяна, Гирина, Ляонина и Восточной Монголии)» — Харбин, Хэйлунцзянское народное издательство, 2009) ISBN 978-7-207-08397-5
 米大伟 《黑龙江历史 （附哈尔滨城市史）》 — 黑龙江人民出版社，2012。(Ми Давэй «История Хэйлунцзяна (приложение: история Харбина)» — Харбин, Хэйлунцзянское народное издательство, 2012) ISBN 978-7-207-09403-2

История провинции Хэйлунцзян